

Patronyme 

 Akira Haraguchi (1946-), ingénieur japonais, connu pour avoir réussi à retenir  du nombre π ;
 Genki Haraguchi (1991-), footballeur japonais ;
 Kazuhiro Haraguchi (1959-), homme politique japonais ;
 Tsuruko Haraguchi (1886-1915), psychologue japonaise, connue pour avoir été la première femme du Japon à avoir obtenue un doctorat.

Autres 
 (17933) Haraguchi, astéroïde.

Patronyme japonais